Cabirops är ett släkte av kräftdjur. Cabirops ingår i familjen Cabiropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Cabirops